Osoby o tym nazwisku:
 Giampaolo Morelli – włoski aktor, reżyser filmowy, scenarzysta i pisarz
 Giovanni Morelli – włoski historyk i krytyk sztuki
 Mauro Morelli – rzymskokatolicki duchowny
 Rina Morelli – włoska aktorka